L'édition 2012 du tournoi du Queen's s'est déroulée du 11 au  sur gazon. Ce tournoi marque aussi le début de la très courte saison sur gazon en parallèle avec le tournoi de Halle.

Faits marquants 

 En raison de la pluie, aucun match n'a pu être joué lors de la première journée du tournoi.
 Andy Murray,  mondial et tête de série , est éliminé dès son entrée en lice au deuxième tour par Nicolas Mahut ; il était tenant du titre sur le gazon londonien.
 Jo-Wilfried Tsonga,  mondial et tête de série , est éliminé au troisième tour alors qu'il était finaliste l'année précédente.
 Alors qu'il menait 7-6, 3-4 en finale face à Marin Čilić, l'Argentin David Nalbandian s'est fait disqualifier pour comportement anti-sportif, après avoir donné un coup de pied rageur dans le panneau publicitaire de la chaise d'un juge de ligne, blessant légèrement ce dernier au tibia. David Nalbandian écope d'une amende de l'ATP et se voit privé de sa prime de finaliste. Marin Čilić remporte donc le tournoi en simple, le  ATP en simple de sa carrière.
 En double, Max Mirnyi et Daniel Nestor s'imposent en finale face à Bob Bryan et Mike Bryan. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Primes et points

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Queen's
 Saison 2012 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi du Queen's
 
 

Queens
ATP 2012
Tennis en Angleterre en 2012
Tennis en juin 2012